Прохор Алексеевич Лосюков () (10 августа 1902, деревня Ахимковичи 1, ныне в Круглянском районе, Могилёвская область, Республика Беларусь — 12 июня 1970, Москва) — советский военачальник, генерал-полковник инженерно-технической службы (1958).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Белорус. После окончания школы учился на железнодорожных курсах.

В Красной Армии с 1920 года, доброволец. Участник Гражданской войны: в 1921 году участвовал в подавлении Антоновского восстания в Тамбовской губернии.

В 1932 году окончил Военно-воздушную академию РККА имени Н. Е. Жуковского. С 1932 года служил в НИИ ВВС: ведущий инженер, старший инженер отдела моторов и топлива, с 1937 года — начальник 1-го отдела НИИ ВВС, заместитель начальника НИИ ВВС. Был ведущим инженером по испытаниям самолётов ТБ-3 (1933), ДБ-2 (1936), «Звено», ДБ-А, ДБ-3 и других.
 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Был назначен главным инженером ВВС 13-й армии, в июле 1941 года — главным инженером ВВС Брянского фронта. Участвовал в Смоленском оборонительном сражении. При эвакуации авиационного имущества с аэродромов в ходе Орловско-Брянской операции 8 октября 1941 года был тяжело ранен в голову в сбитом немецким истребителем самолёте У-2, а при его вынужденной посадки получил также травмы и тяжелые ожоги от загоревшегося топлива. Без сознания вывезен отходящими войсками, долго лечился в госпиталях Тамбова и Куйбышева.

С мая 1942 года — начальник НИИ ВВС. В годы войны возглавлял масштабные испытательные работы сразу по нескольким направлениям в кратчайшие сроки и в тяжелых условиях эвакуации. В частности, много сделал для принятия на вооружение ряда модификаций бомбардировщиков А. Н. Туполева и штурмовика Ил-2. По воспоминаниям Л. Кербера и других, проявил порядочность и гражданское мужество в ряде ситуаций с репрессированными А. Н. Туполевым и его конструкторами.

Постановлением Государственного комитета обороны СССР от 1 мая 1944 года на основе объединения НИИ ВВС и ещё двух авиационных институтов был создан единый Государственный Научно-испытательный институт ВВС Красной Армии, в котором П. А. Лосюков был назначен заместителем начальника.

После Победы продолжал службу в ВВС на высоких должностях: главный инженер ВВС, начальник Главного управления серийного производства авиационной техники ВВС (был им в 1952 году), заместитель Главнокомандующего ВВС по опытному и серийному производству авиационной техники (был им в 1955 году), заместитель Главнокомандующего ВВС по вооружению (до 1959 года).

Член КПСС с 1920 года.

В последние годы жизни — в отставке. Умер 12 июня 1970 года. Похоронен на Введенском кладбище (10 уч.).

Награды 
 орден Ленина (01.07.1944)
 орден Кутузова 1-й степени (18.08.1945)
 орден Отечественной войны 2-й степени (17.06.1943)
 орден Красной Звезды (29.12.1941)
 иные ордена и медали СССР
 именные золотые часы (1936)

Воинские звания 
 Военинженер 2-го ранга (20.03.1936)
 Военинженер 1-го ранга (не позднее 1938)
 Генерал-майор инженерно-авиационной службы (3.06.1942)
 Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы (28.05.1943)
 Генерал-лейтенант инженерно-технической службы (1951)
 Генерал-полковник инженерно-технической службы (18.02.1958)

Примечания

Источники 
 Биография П. А. Лосюкова на сайте «Испытатели»
 Наградные листы в ОБД «Память народа 1941—1945 гг.»

Участники Гражданской войны в России
Участники Смоленского сражения (1941)
Воевавшие в ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Похороненные на Введенском кладбище
Члены КПСС
Начальники Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова